San Adrián del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Adrián del Valle (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 San Adrián del Valle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar